El Torneig de Belgrad 2021, també conegut com a Serbia Ladies Open 2021, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig i es va celebrar entre el 16 i el 22 de maig al Novak Tennis Center de Belgrad, Sèrbia. El torneig es va celebrar puntualment perquè es va suspendre el nou torneig que s'havia de disputar a Anning, a causa de les mesures preses pel govern xinès per lluitar contra la pandèmia de COVID-19.

La tennista catalana Paula Badosa va guanyar el primer títol individual de la seva carrera en la primera final que disputava.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 

 
 

WTA Tour 2021
Esport a Belgrad
Competicions tennístiques a Sèrbia